Az 1972-es magyar női röplabdabajnokság a huszonhetedik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1972 (olimpiai kiadás)

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag